Вельгіндрі́-е-Левресе́, Вельґіндрі-е-Левресе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 36 км на північ від Безансона, 9 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 157,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вельгіндрі-е-Левресе на сайті французького Національного інституту географії
 Вельгіндрі-е-Левресе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вельгіндрі-е-Левресе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вельгіндрі-е-Левресе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вельгіндрі-е-Левресе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона